

Sigle 
 Tecnico della Prevenzione – Professione sanitaria
 Tecnologia, Disegno e Progettazione – Materia svolta in un istituto tecnico industriale
 Telugu Desam Party – partito politico indiano
 Thermal Design Power – indicazione del calore dissipato da un processore
 Toplumcu Demokratik Parti – partito politico turco

Biochimica 
 TDP – timidina difosfato